L'Open d'Austràlia 2014, conegut oficialment com a Australian Open 2014, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 102a edició del torneig se celebrà entre el 13 i el 26 de gener de 2014 al Melbourne Park de Melbourne, Austràlia.

Notícies 
 El tennista suís Stanislas Wawrinka va guanyar el primer títol de Grand Slam en la primera final de Grand Slam que disputava. Des de 1993 (Sergi Bruguera al Roland Garros) que un tennista no guanyava els dos primers classificats del rànquing (Rafael Nadal a la final i Novak Đoković a quarts de final) en un Grand Slam. Amb aquest títol encadenava 11 victòries consecutives sense derrota durant el 2014, ja que dues setmanes abans s'havia imposat a Chennai. El balear Rafael Nadal va perdre la seva segona final a Melbourne (2012) i no va poder igualar a Pete Sampras amb catorze títols Grand Slams. Aquesta fou la primera vegada que Wawrinka superava a Nadal després de 13 enfrontaments en el circuit.
 La tennista xinesa Li Na va guanyar el seu primer títol en la seva tercera final a Melbourne (2011 i 2013). Aquest va representar el seu segon títol de Grand Slam després del Roland Garros 2011. La seva rival, l'eslovaca Dominika Cibulková va disputar la seva primera final de Grand Slam, i també va esdevenir la primera tennista del seu país.
 La parella de dobles masculins formada pel suec Robert Lindstedt i el polonès Lukasz Kubot van guanyar el seu primer títol de Grand Slam en tot just el seu tercer torneig que disputaven com a parella. Lindstedt havia perdut tres finals consecutives a Wimbledon (2010, 2011 i 2012) mentre que per Kubot fou la primera final de Grand Slam que disputava.
 La parella de dobles femenins formada per les italianes Sara Errani i Roberta Vinci va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior en la seva tercera final consecutiva a Melbourne.
 L'ex-tennista australià Patrick Rafter va anunciar el seu retorn al tennis professional només per aquest torneig i amb el seu compatriota Lleyton Hewitt, malgrat que ja tenia 41 anys i que s'havia retirat l'any 2001. Malauradament van ser derrotats en el primer partit davant la parella formada per Eric Butorac i Raven Klaasen.
 La parella mixta formada per la francesa Kristina Mladenovic i el canadenc Daniel Nestor van guanyar el seu segon Grand Slam com a parella després de Wimbledon 2013. Per Mladenovic també era el segon Grand Slam mentre que per Nestor era el quart Grand Slam mixt, tercer a Melbourne (2007 amb Elena Likhovtseva i 2011 amb Katarina Srebotnik). Per Nestor era el tercer títol de 2014 (només el mes de gener) després dels aconseguits a Brisbane i Sydney.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (Final)
  Novak Đoković (Quarts de final)
  David Ferrer (Quarts de final)
  Andy Murray (Quarts de final)
  Juan Martín del Potro (2a ronda)
  Roger Federer (Semifinals)
  Tomáš Berdych (Semifinals)
  Stanislas Wawrinka (Campió)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  Milos Raonic (3a ronda)
  Tommy Haas (1a ronda)
  John Isner (1a ronda)
  Mikhaïl Iujni (2a ronda)
  Fabio Fognini (4a ronda)
  Kei Nishikori (4a ronda)
  Tommy Robredo (4a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Kevin Anderson (4a ronda)
  Jerzy Janowicz (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (Retirat per lesió)
  Grígor Dimitrov (Quarts de final)
  Ernests Gulbis (2a ronda)
  Andreas Seppi (2a ronda)
  Gaël Monfils (3a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Benoit Paire (3a ronda)
  Vasek Pospisil (3a ronda)
  Jérémy Chardy (3a ronda)
  Dmitri Tursúnov (2a ronda)
  Fernando Verdasco (2a ronda)
  Ivan Dodig (2a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (4a ronda)
  Viktória Azàrenka (Quarts de final)
  Maria Xaràpova (4a ronda)
  Li Na (Campiona)
  Agnieszka Radwańska (Semifinals)
  Petra Kvitová (1a ronda)
  Sara Errani (1a ronda)
  Jelena Janković (4a ronda)
  Angelique Kerber (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (3a ronda)
  Simona Halep (Quarts de final)
  Roberta Vinci (1a ronda)
  Sloane Stephens (4a ronda)
  Ana Ivanović (Quarts de final)
  Sabine Lisicki (2a ronda)
  Carla Suárez Navarro (3a ronda)
  Samantha Stosur (3a ronda)
  Kirsten Flipkens (2a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (1a ronda)
  Dominika Cibulková (Final)
  Sorana Cîrstea (1a ronda)
  Iekaterina Makàrova (4a ronda)
  Ielena Vesninà (1a ronda)
  Kaia Kanepi (1a ronda)
  Alizé Cornet (3a ronda)
  Lucie Šafářová (3a ronda)
  Jamie Hampton (Renúncia)
  Flavia Pennetta (Quarts de final)
  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
  Eugenie Bouchard (Semifinals)
  Daniela Hantuchová (3a ronda)
  Magdaléna Rybáriková (2a ronda)
  Bojana Jovanovski (2a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3a ronda)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (3a ronda)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3a ronda)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (Quarts de final)
  Marcel Granollers /  Marc López (2a ronda)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (3a ronda)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Semifinals)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (3a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (2a ronda)
  Julien Benneteau /  Edouard Roger-Vasselin (3a ronda)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (Quarts de final)
  Michael Llodra /  Nicolas Mahut (Semifinals)
  Lukasz Kubot /  Robert Lindstedt (Campions)
  Jamie Murray /  John Peers (2a ronda)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1a ronda)

Dobles femenins 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Campiones)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Final)
  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (Semifinals)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (2a ronda)
  Cara Black /  Sania Mirza (Quarts de final)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Šafářová (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Semifinals)
  Al·la Kudriàvtseva /  Anastassia Rodionova (1a ronda)
  Marina Erakovic /  Zheng Jie (1a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Mirjana Lucic-Baroni (2a ronda)
  Kristina Mladenovic /  Flavia Pennetta (2a ronda)
  Chan Hao-Ching /  Liezel Huber (3a ronda)
  Daniela Hantuchová /  Lisa Raymond (3a ronda)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2a ronda)
  Vania King /  Galina Voskobóieva (2a ronda)

Dobles mixts 

  Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (2a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Rohan Bopanna (Quarts de final)
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (1a ronda)
  Andrea Hlavacková /  Maks Mirni (2a ronda)

  Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Sania Mirza /  Horia Tecau (Final)
  Kveta Peschke /  Marcin Matkowski (2a ronda)
  Ielena Vesninà /  Mahesh Bhupathi (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2014
Competicions tennístiques del 2014